Ракетомодельный спорт — технический вид спорта, в котором участники соревнуются в конструировании, изготовлении, организации запуска и пилотировании (для радиоуправляемых) моделей ракет. На международном уровне ракетомодельный спорт курируется Комиссией ФАИ по авиамодельному спорту (CIAM).

Классификация моделей ракет 
Модели ракет подразделяются на 12 категорий: 
S1 — модели ракет на высоту полёта; 
S2 — модели ракет на высоту полёта со стандартным грузом; 
S3 — модели ракет на продолжительность полёта с парашютом; 
S4 — модели планеров с ускорителем на продолжительность полёта; 
S5 — модели-копии ракет на высоту полёта; 
S6 — модели ракет на продолжительность полёта с лентой; 
S7 — модели-копии ракет на реализм полёта; 
S8 — модели ракетных планеров на продолжительность полёта; 
S9 — модели ракет на продолжительность полёта с ротором; 
S10 — модели ракет на продолжительность полёта с «мягким крылом»; 
S11 — модели-копии ракетопланов и космических кораблей; 
S12 — модели ракет для троеборья на продолжительность полёта.

Все категории моделей (кроме S7 и S11) подразделяются на классы в соответствии с суммарным импульсом двигателя:

Категория S1 
Модели ракет на высоту полёта.

Для измерения высоты полёта используются оптические приборы, с помощью которых измеряются углы возвышения и крена и методом триангуляции вычисляется значение высоты. Для облегчения модели слежения по окончании работы двигателя выбрасывается «облако» цветного вещества, по которому и замеряют высоту.
Также для измерения высоты используются миниатюрные электронные альтиметры, устанавливаемые в модели.

Категория S2 
Чемпионатных классов нет.

Категория S3 
Модели ракет на продолжительность полёта с парашютом
Чемпионатный класс — S3A.
Продолжительность полета замеряется начиная от старта ракеты до её приземления или ухода из видимости.

Категория S4 
модели ракетопланов на продолжительность полета
Чемпионатный класс — S4A.

Категория S5 
Чемпионатный класс — S5C.

Категория S6 
Модели ракет на продолжительность полёта с лентой
Чемпионатный класс — S6A.
Продолжительность полета замеряется начиная от старта ракеты до её приземления или ухода из видимости.

Категория S7 
На классы в соответствии с суммарным импульсом двигателя не подразделяется.

Категория S8 
Чемпионатные классы — S8D, S8E

Категория S9 
Чемпионатный класс — S9A.
Модели ракет на продолжительность спуска в режиме авторотации.

Категория S10 
Чемпионатных классов нет.

Категория S11 
На классы в соответствии с суммарным импульсом двигателя не подразделяется.

Категория S12 
Чемпионатных классов нет, в России проводятся соревнования в классе S12A.

История

Правила

Соревнования

Ссылки 
 Международная авиационная федерация
 Федерация ракетомодельного спорта России
 Подробное описание классов моделей ракет согласно правилам FAI
 Фестиваль ракетомоделистов-любителей Ракетфест

Технические виды спорта
Ракетная техника